Biografies:
 Eugeni (emperador), emperador romà
 Eugeni de Wuttemberg, duc de Wuttemberg
 Princep Eugeni de Savoia-Carignan
 Arxiduc Eugeni d'Àustria
 Eugeni Napoleó Nicolau de Suècia
 Eugeni Jofra Bofarull, humorista català conegut com a Eugeni o Eugenio, humorista català
 Eugeni Behaurnais
 Eugeni I de Toledo, arquebisbe de Toledo
 Eugeni II de Toledo, arquebisbe de Toledo 
 Eugeni III de Toledo, nom erroni aplicat a Eugeni II de Toledo 
 Eugeni (prefecte), prefecte del Pretori d'Orient vers 540/547
 Eugeni (metge), metge grec del segle I aC 
 Reis d'Escòcia:
 Eugeni I d'Escòcia
 Eugeni II d'Escòcia
 Eugeni III d'Escòcia
 Eugeni IV d'Escòcia
 Eugeni V d'Escòcia
 Eugeni VI d'Escòcia
 Eugeni VII d'Escòcia
 Sant Eugeni, diversos personatges
 Papes de Roma:
 Eugeni I
 Papa Eugeni II
 Eugeni III
 Eugeni IV